Ушкарасу () — село в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Село Ушкарасу» со статусом сельского округа. 

 Код КАТО — 115475100.
 Код КАТО административной единицы — 115475000.

География 
Село расположено на берегу реки Ишим, в 60 км на север от центра района города Державинск.

Административно село граничит:

 на востоке с Жаксынским районом,
 на юге со селом Тасоткель,
 на западе и севере с Есильским районом.

Улицы 

 ул. Абая,
 ул. Акпана Укубаева,
 ул. Амангельды Иманова,
 ул. Джамбула Джабаева,
 ул. Динмухаммеда Кунаева,
 ул. Женис,
 ул. Ибрая Алтынсарина,
 ул. Каныша Сатпаева,
 ул. Малика Габдулинна,
 ул. Мухтара Ауэзова,
 ул. Сакена Сейфулинна,
 ул. Тохтара Аубакирова,

Ближайшие населённые пункты 

 село Двуречное Есильского района в 4 км на западе,
 село Пятигорское в 18 км на юго-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 1060 человек (из них казахов 43%, русских 24%).

В 1999 году население села составляло 706 человек (340 мужчин и 366 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 310 человек (160 мужчин и 150 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Жаркаинского района